Okręty US Navy o nazwie USS "Yuma", pochodzącej od miasta plemienia Indian mieszkającego obecnie w stanie Arizona (inne nazwy plemienia to Quechan, Yuman, Kwtsan, Kwtsaan):

 Pierwszy "Yuma" (1865) był monitorem rzecznym zwodowanym w 1865, ale nigdy nie włączonym do służby i sprzedanym w 1874.

 Drugi "Yuma" (YT-37) był holownikiem noszącym wcześniej nazwę USS "Asher J. Hudson" (SP-3104) i sprzedanym w 1921.

 Trzeci "Yuma" (AT-94) był holownikiem oceanicznym przyjętym do służby w 1943 i przekazany Pakistanowi w 1959

 Czwarty "Yuma" (YTM-748) był średnim holownikiem portowym przejętym przez US Navy od US Army (gdzie służył jako "LT-2078") i wycofanym ze służby w 1976
 Piąty "Yuma" (T-EPF-8) szybki transportowiec typu Spearhead.

Yuma